Ли Сяолу (также известна как Лу Лу и Жаклин Ли; род. 1982) — китайская актриса, получившая наибольшую известность за главную роль в фильме «Сю Сю: Сосланная» (1999). За эту же роль она была удостоена премии «Золотая лошадь» в номинации «Лучшая актриса».

Родилась в 1982 году в Аньцине, провинция Аньхой, но своё детство провела в Пекине, где жила и обучалась при одной из крупнейших киностудий Китая — Киностудии Первого августа (), где в то время работали её родители: мать, американская актриса китайского происхождения Чжан Вэйсинь, и отец, актёр и режиссёр Ли Даньнин. Ли Сяолу начала сниматься в фильмах в возрасте трёх лет. Высшее образование девушка получала в Beijing American English language institute (), по окончании которого продолжила успешную кинокарьеру.

В марте 2012 года Ли Сяолу получила предложение руки и сердца от китайского актёра Цзя Найляна () и в том же году родила ему дочь Елену. В скором времени актриса, которая никогда не выделялась богатыми формами, стала выходить в свет в декольтированных платьях, которые подчёркивали внезапно появившуюся пышную грудь. В октябре 2019 года в Сети появились три интимных видеозаписи Ли и рэпера PG One, который был её любовником с 2017 года. 14 ноября 2019 года Ли и Цзя развелись.

Фильмография

Примечания